Osoby o tym nazwisku:
 Joseph Chipolina – gibraltarski piłkarz
 Roy Chipolina – gibraltarski piłkarz